Seznam korpusov z zaporedno številko 74.

Seznam 
 Pehotni
 74. strelski korpus (ZSSR)
 74. korpus (Wehrmacht)

Glej tudi